Ilja Grigorjewicz Czernousow (ros. Илья Григорьевич Черноусов, ur. 7 sierpnia 1986 r. w Nowosybirsku) – rosyjski biegacz narciarski, brązowy medalista olimpijski i mistrzostw świata, trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów oraz dwukrotny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ilja Czernousow pojawił się 1 kwietnia 2004 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Murmańsku, gdzie zajął szesnaste miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. W 2005 roku wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, gdzie wraz z kolegami z reprezentacji zdobył złoto w sztafecie, a indywidualnie był dziewiętnasty w biegu na 10 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach juniorów w Kranju był drugi w sztafecie 4x5km oraz w biegu łączonym na 20 km. Ponadto podczas mistrzostw świata młodzieżowców Tarvisio w 2007 roku był drugi w biegu na 15 km techniką dowolną za Dario Cologną ze Szwajcarii, a na mistrzostwach młodzieżowców w Malles Venosta w 2008 roku na dwukrotnie dłuższym dystansie ponownie uległ tylko Cologni.

Pierwsze punkty Pucharu Świata zdobył w swoim debiucie - 18 listopada 2006 roku w Gällivare zajął 26. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Swoje pierwsze pucharowe podium wywalczył ponad trzy lata później: 23 stycznia 2010 roku w Rybińsku był drugi w biegu łączonym 30 km. W tej samej miejscowości odniósł także swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach PŚ, wygrywając 4 lutego 2011 roku bieg łączony na 20 km. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2012/2013, kiedy to zajął szóste miejsce w klasyfikacji generalnej.

W 2011 roku brał udział w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie wywalczył brązowy medal w biegu łączonym na 30 km. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Norweg Petter Northug oraz inny Rosjanin - Maksim Wylegżanin. Na mistrzostwach świata w Val di Fiemme w 2013 roku Czernousow zajął 25. miejsce w biegu łączonym, a na dystansie 15 km techniką dowolną był czterdziesty.

Jego żoną od 2014 roku jest szwajcarska biathlonistka, Selina Gasparin. Mają córkę, Leilę (ur. 2015).

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca na podium etapów w zawodach PŚ

Miejsca w poszczególnych zawodach

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2014/2015: 14.
 sezon 2017: 19.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Nowosybirsku